The Slider – album dei T. Rex del 1972
 The Slider – film del 2017 diretto da Carlo Fusco

Pagine correlate
Slider (disambigua)